

Patronyme 

 Louis Counet  (1652-1721) est un peintre liégeois ;
 Jean Counet, (1979-) est un directeur de la photographie, réalisateur et scénariste néerlandais.

Autre 
 La Maison Counet est un bâtiment Art Nouveau à Liège